Flindt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Flindt (1767–1824), dänischer Kupferstecher
 Anne Flindt (* um 1942), dänische Badmintonspielerin
 Carl Ludvik Henrik Flindt (1792–1856), dänischer Offizier; Vater von Henrik August Flindt (1822–1901)
 Christian Flindt-Bjerg (* 1974), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Eduard Flindt (1861–1928), deutscher Maler
 Elise Flindt (um 1810–1886), Theaterschauspielerin
 Flemming Flindt (1936–2009), dänischer Balletttänzer und Choreograph
 Günther Flindt (1910–1997), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Henrik August Flindt (1822–1901), dänischer Landschaftsarchitekt und Planer; Sohn von Carl Ludvik Henrik Flindt
 Jacob Flindt (1768–1842), dänischer Generalleutnant
 Johan Thomas Henrik Flindt (1741–1805) Polizeidirektor von Kopenhagen; Großonkel von Henrik August Flindt (1822–1901)
 Margarethe von Flindt (1880–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin
 Ove Flindt-Bjerg (* 1948), dänischer Fußballspieler
 Paul Flindt der Jüngere (1567 bis nach 1631), Goldschmied und Kupferstecher
 Stefan Flindt (* 1959), deutscher Prähistoriker

Siehe auch:

 Flint